Srednja vas (Radovljica)
Srednja vas (Semič)